Große Grotte steht für
 Große Grotte (Gerhausen), Burgruine in Baden-Württemberg
 Große Grotte (Weimar), künstliche Ruine in Thüringen